Tom et Jerry sont les personnages fictifs de la série homonyme depuis 1940.

Tom et Jerry peut également désigner :

Cinéma 
 Tom et Jerry, le film, film paru en 1992 ;
 Tom et Jerry, film américain de Tim Story, dont la sortie est prévue fin 2020.

Télévision 
 Tom et Jerry Show, série d'animation diffusée en 1975 ;
 Tom et Jerry Comédie Show, série d'animation diffusée entre 1980 et 1982 ;
 New Adventures of Tom and Jerry, série d'animation diffusée en 1980 ;
 Tom et Jerry Kids, série d'animation diffusée de 1990 à 1994 ;
 Tom et Jerry Tales, série d'animation diffusée entre 2006 et 2008 ;
 Tom et Jerry Show, série d'animation diffusée depuis 2014 sur Cartoon Network.

Vidéo 
Série de films destinés au marché de la vidéo :
 2002 : Tom et Jerry et l'Anneau magique (Tom and Jerry: The Magic Ring) de James Tim Walker ;
 2005 : Tom et Jerry : Destination Mars (Tom and Jerry Blast Off to Mars!) de Bill Kopp ;
 2005 : Tom et Jerry : La Course de l'année (Tom and Jerry: The Fast and the Furry) de Bill Kopp ;
 2006 : Tom et Jerry et la Chasse au trésor (Tom and Jerry in Shiver Me Whiskers) de Scott Jeralds ;
 2007 : Tom et Jerry casse-noisettes (Tom and Jerry: A Nutscracker Tale) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2010 : Tom et Jerry : Élémentaire, mon cher Jerry (Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes) de Spike Brandt et Jeff Siergey ;
 2011 : Tom et Jerry et le Magicien d'Oz (Tom and Jerry & The Wizard of Oz) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2012 : Tom et Jerry : L'histoire de Robin des bois (Tom and Jerry: Robin Hood and His Merry Mouse) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2013 : Tom et Jerry : Le Haricot géant (Tom and Jerry's Giant Adventure) de Spîke Brandt et Tony Cervone ;
 2014 : Tom et Jerry et le Dragon perdu (Tom and Jerry: The Lost Dragon) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2015 : Tom et Jerry : Mission espionnage (Tom and Jerry: Spy Quest) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2016 : Tom et Jerry : Retour à Oz (Tom and Jerry: Back to Oz) de Spike Brandt et Tony Cervone ;
 2017 : Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie (Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory) de Spike Brandt.

Autres 
 Tom & Jerry, un cocktail à base de lait de poule
 , album de Simon & Garfunkel